Староверовка — название населённых пунктов:

Россия 

 Староверовка — до 1941 г. название посёлка Октябрьский в Бугурусланском районе Оренбургской области.

Украина 

 Староверовка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Староверовка — село в Шевченковском районе Харьковской области.